Mustafà Paixà o Iesse de Kartli (? - Tblisi, 1727), Virrei de Geòrgia (1704 -1708), governador general de Kerman (1708-1709 i 1709-1711), i mestre general d'ordenances de Pèrsia (1711-1714)
 Mustafà Paixà al-Naixxar (), governador otomà del Iemen 
 Mustafà Fadil Paixà "Misirli" o “l'Egipci” (El Caire, 1830- Istanbul, 1875), polític otomà 
 Mustafà Kamil Paixà (El Caire, 1874 - 1908), líder nacionalista d'Egipte
 Bayrakdar Mustafà Paixà o Alemdar Mustafà Paixà (Khotin, ~1750-Istanbul, 1808), general i gran visir otomà 
 Buixatli Mustafà Paixà (Scutari, ? - Medina, 1860)
 İpşiri Mustafa Paixà (? - 1655), gran visir otomà 
 Kara Mustafa Paixà (1634/1635- 1683), gran visir otomà d'origen noble anatòlic
 Kara Xahin Mustafa Paixà (? - 1565), governador otomà del Iemen i Egipte (1560-1563) 
 Köprülü Fazıl Mustafa Paixà (1637 -1691), gran visir otomà
 Lala Mustafà Paixà (Sokol, Bòsnia, ?- 1580), militar, governador i gran visir otomà